Finger steht für:
 Finger, Endglied der Hand
 Finger (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Finger (Internetprotokoll), Internetprotokoll
 Finger (Einheit), alte Längeneinheit
 Fingerdock, Teil eines Flughafenterminals
 Fünf-Finger-Taktik zum Umgehen von Polizeiabsperrungen
 Finger, einzelne Frucht der Banane
 Finger, Fluggastbrücke (umgangssprachlich)
 Tatort: Der Finger, Fernsehkrimi

Finger ist der Name folgender geografischer Objekte
 Finger Mountain, Berg in der Antarktis

 Finger Ridges, Gebirge in der Ross Dependency

Siehe auch:
 Fingeren, Berg im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Fingers